

Portugal 
Igreja de São Martinho (Argoncilhe) — no concelho de Santa Maria da Feira
Igreja de São Martinho (Padroso) — no concelho de Montalegre
Igreja de São Martinho (Funchal) — na Madeira
Igreja Matriz de São Martinho de Candoso — no concelho de Guimarães
Igreja de São Martinho de Cedofeita — no Porto
Igreja de São Martinho de Lordelo — no concelho do Porto
Igreja de São Martinho de Mouros —  no concelho de Resende

Outros países 
Catedral de São Martinho (Ypres) — na Bélgica
Basílica de São Martinho de Mondonhedo — na Galiza, Espanha

Desambiguações de templos